Euclidense – abitanti di Euclides da Cunha (Brasile)
Euclidense – abitanti di Euclides da Cunha Paulista